Battaglia di Genova (1461)
 Battaglia di Genova (1795) durante le guerre della prima coalizione
 Battaglia di Genova (1940) durante la seconda guerra mondiale